Какылькы (устар. Какыль-Кы) — река в России, протекает по территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Устье реки находится в 163 км по левому берегу реки Толька. Длина реки составляет 61 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Таз. Речной бассейн реки — Таз.

Код объекта в государственном водном реестре — 15050000112115300066533.

Примечания 

Притоки Тольки
Реки Красноселькупского района